«Норрбю» ІФ () — шведський футбольний клуб із міста Бурос.

Історія 
Заснований 27 квітня 1927 року. 

Виступав один сезон у Аллсвенскан (1955—1956): зіграв 22 матчі, у яких здобув 3 перемоги, 6 нічиїх і 13 поразок, різниця м'ячів 30-52.

Досягнення
Аллсвенскан:
11-е місце (1): 1956/1956

Сезони

Посилання 
 Офіційна сторінка

Примітки 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1927